Michel Lemieux (1959-), artiste multidisciplinaire québécois
 Michel Lemieux, producteur, scénariste et réalisateur